Un objet transneptunien extrême (en abrégé OTNE ; en anglais , ETNO) ou sednito (à ne pas confondre avec sednoïde) est un objet transneptunien dont le périhélie est supérieur à trente unités astronomiques () et le demi-grand axe est supérieur à cent cinquante unités astronomiques ().

Liste des objets transneptuniens extrêmes 

Au , quarante et un objets transneptuniens extrêmes avec plus d'un an d'observation sont connus (liste triable classée par défaut par périhélie décroissant), dont trois sednoïdes ( (The Goblin),  () et ) :

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Objet détaché
 Sednoïde
 Disque des objets épars

Liens externes 
  sur , la base de données des petits corps du Système solaire du 
  sur , la base de données des petits corps du Système solaire du